św. Marceli z Tangeru (zm. 298) – męczennik
 św. Marceli I (zm. 309) – papież
 św. Marceli (ok. 396-ok. 436) – biskup Paryża

Zobacz też:
 Błogosławiony Marceli
 Święty Marcelin